Шарль Сомбрёй:
 Сомбрёйль, Шарль Франсуа де Виро де (Charles François de Virot de Sombreuil; 1727—1794) — французский маркиз, комендант Дома инвалидов.
 Сомбрёйль, Шарль Эжен Габриэль де Виро де (Charles Eugène Gabriel de Virot de Sombreuil; 1770—1795) — расстрелянный контрреволюционер.